Gaël Monfils era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Roberto Bautista Agut ha battuto Tomáš Berdych con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale)
  Dominic Thiem (primo turno)
  Karen Chačanov (primo turno)
  Marco Cecchinato (semifinale)

<li> Nikoloz Basilašvili (quarti di finale)
<li> David Goffin (primo turno)
<li> Roberto Bautista Agut (campione)
<li> Fernando Verdasco (secondo turno)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (finale)
  Cem İlkel (primo turno)

 Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

Qualificati 

  Maximilian Marterer (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

 Guillermo García López (secondo turno)
 Ričardas Berankis (secondo turno)

Lucky loser 
  Paolo Lorenzi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2019